Арзамасский конно-егерский полк (до 1812 года — Арзамасский драгунский полк) — кавалерийская воинская часть Русской императорской армии.

История полка 

Арзамасский драгунский полк сформирован 24 июля 1806 года полковником И. А. Хрущовым в Медыни, Мещовске, Мосальске, Серпейске и Юхнове из 4-го и 5-го эскадронов Иркутского драгунского полка и рекрутов. Приписан к 18-й пехотной дивизии. 16 декабря 1806 года присвоена форма драгунского образца (воротник светло-зеленый, выпушка, обшлага и погоны бирюзовые, пуговицы белые).

31 марта 1807 пожалованы штандарты образца 1803 года (один белый с зелеными углами и четыре зеленых с белыми углами, все с золотым шитьем и бахромой).

12 октября 1811 года зачислен в 16-ю бригаду 5-й кавалерийской дивизии. В начале 1812 года в составе дивизии входил в кавалерийский корпус К. О. Ламберта 3-й Резервной Обсервационной армии. Участвовал во взятии Борисова.

17 декабря 1812 преобразован в Арзамасский конно-егерский полк в составе 1-й конно-егерской дивизии (4-й резервный кавалерийский корпус). Штандарты сданы на хранение в арсенал. Присвоено светло-синее приборное сукно и белые пуговицы.

11 марта 1816 года Высочайшим повелением установлено старшинство с 1806 года. 26 октября того же года полк переведен во 2-ю конно-егерскую дивизию. 1 февраля 1817 года в составе дивизии переведено во вновь созданный 5-й резервный кавалерийский корпус и расквартирован в г. Козлов.

В 1831 полк участвовал в подавлении польского восстания, был в бою у Лива.

20 декабря 1828 года на пуговицы и гербы присвоен № 7.

21 марта 1833 года расформирован, эскадроны присоединены к другим полкам:
 1-й и 2-й — в Ямбургский уланский полк,
 3-й, 4-й, 6-й и пеший резерв — в Тверской драгунский полк,
 5-й — в Новороссийский драгунский полк.

Шефы 
 28.09.1806 — 01.09.1814 — полковник (с 24.05.1807 генерал-майор) Хрущов, Иван Алексеевич

Командиры 
 25.09.1807 — 02.06.1809 — майор (с 12.12.1807 подполковник) Дерпер
 19.11.1809 — 17.01.1811 — подполковник Фалецкий
 01.06.1815 — 17.01.1820 — полковник Томиловский, Андрей Степанович
 19.02.1820 — 10.05.1828 — полковник Бердяев, Михаил Николаевич
 18.11.1828 — 21.03.1833 — полковник Гостомилов

Знаки отличия полка 
Простые штандарты, пожалованные эскадронам полка в 1807 году. После переформирования в 1812 году в конно-егерский полк штандарты сданы на хранение.

В период 1812—1833 годов знаков отличия не имел.

Известные люди, служившие в полку 
 Петровский, Андрей Андреевич
 Языков, Дмитрий Семёнович

Другие части того же имени 
 1-й Арзамасский драгунский полк — так назывался в феврале — ноябре 1727 года по месту дислокации прежний Гренадерский драгунский полк Хлопова (сф. 1709), в ноябре 1727 года назван Ревельским драгунским полком (расформирован в 1771).
 2-й Арзамасский драгунский полк — так назывался в феврале — ноябре 1727 года по месту дислокации Киевский драгунский полк (сф. 1700 как полк Шкевенца), в конце 1727 года вновь назван Киевским драгунским полком (расформирован в 1775).
 Арзамасский драгунский полк — создан 18 сентября 1856 года из половины Финляндского драгунского полка; 14 мая 1860 года обращён на укомплектование Малороссийского драгунского полка.
 Арзамасская инвалидная команда Корпуса внутренней стражи. Сформирована 27 апреля 1811 года, упразднена в 1881 году, именуясь Арзамасской местной командой.
 469-й пехотный Арзамасский полк — сформирован к концу 1915 года приказом от 6 июня 1915 года.

Примечания

Литература 
 Положение о переформировании армейской кавалерии. 1833, Санкт-Петербург, Военная типография
 Хроника Российской Императорской Армии в 7 томах, 1851-1852.  Санкт-Петербург, Военная типография

Ссылки 
 Историческая справка по Арзамасскому конно-егерскому полку
 Висковатов. Штаб-офицер и обер-офицер Арзамасского и Нежинского Конно-Егерских полков, 1813-1814
 Висковатов. Штаб-офицер и обер-офицер Арзамасского и Тираспольского Конно-Егерских полков, 1816-1817

История Арзамаса
Драгунские полки Российской империи
Конно-егерские полки Российской империи
Появились в 1806 году в России
Исчезли в 1833 году
XIX век в Нижегородской области